Hudinja ima več pomenov.

Naselja 

 Hudinja, naselje v občini Vitanje
 Hudinja, mestna četrt v Celju
 Zgornja Hudinja
 Spodnja Hudinja

Reke 

 Hudinja, reka, desni pritok Voglajne